Hrvatska
 Hrastovec Toplički, naselje u sastavu grada Varaždinske Toplice 
 Hrastovec (tunel)	tunel na Autocesti A4 u Hrvatskoj

Slovenija
 Hrastovec (Velenje, Slovenija), naselje u općini Velenje u Sloveniji
 Hrastovec (Zavrč, Slovenija), naselje u općini Zavrč u Sloveniji